Ran (estel), estel de la constel·lació d'Eridà
 Ran (pel·lícula), pel·lícula japonesa de 1985
 Ran (deessa), Deessa germànica dels aspectes malignes del mar i guardiana dels ofegats. Muller de Ægir)
 Ran (proteïna), proteïna G monomèrica